Jack Draper era il detentore del titolo ma è stato eliminato al primo turno.

In finale Pavel Kotov ha sconfitto Quentin Halys con il punteggio di 7-5, 6-7(5-7), 6-3.

Teste di serie 

  Vasek Pospisil (quarti di finale)
  Quentin Halys (finale)
  Cem İlkel (primo turno)
  Altuğ Çelikbilek (primo turno)

  Grégoire Barrère (primo turno) 
  Kacper Żuk (primo turno) 
  Daniel Masur (secondo turno) 
  Lukáš Lacko (primo turno)

Qualificati 

  Kaichi Uchida (secondo turno)
  Antoine Escoffier (primo turno)
  Lukáš Rosol (quarti di finale)

  Marius Copil (primo turno) 
  Evgenii Tiurnev (primo turno) 
  Borna Gojo (secondo turno)

Lucky loser 

  Evan Furness (primo turno)

Wildcard 

  Matteo Arnaldi (primo turno)
  Stefano Napolitano (secondo turno)

  Andrea Pellegrino (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Città di Forlì III 2022